Георгий Александрович Ивано́в (1904—1976) — советский актёр театра и кино. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951).

Биография 
Георгий Александрович Иванов родился в 1904 году. Актёр Московского академического театра сатиры. Снимался в кино.

Г. А. Иванов умер в 1976 году.

Похоронен в Москве в колумбарии Введенского кладбища.

Творчество

Театральные работы 
 «Клоп» В. В. Маяковского — Продавец селёдок
 «Баня» В. В. Маяковского — Ночкин, растратчик
 «Свадьба с приданым» Н. М. Дьяконова — Семён Иванович Пирогов, председатель колхоза «Заря»

Фильмография 
  — Белеет парус одинокий — жандарм (нет в титрах)
  — Свадьба с приданым — Семён Иванович Пирогов, председатель колхоза «Заря»
  — Они были первыми — эпизод
  — Обнажённая со скрипкой (фильм-спектакль) — Обадайа Левеллин
  — Яблоко раздора — Гордей Семёнович Тявкало, начальник фермы
  — Когда море смеётся (фильм-спектакль)— Старик

Озвучивание 
  — Чудесница
  — Светлячок № 5 (мультфильм)
  — Сыновья Большой Медведицы — Билл (роль Йозо Лепетича)

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за исполнение роли Семёна Ивановича Пирогова в спектакле «Свадьба с приданым» Н. М. Дьяконова

Персоналии:Московский театр сатиры
Похороненные на Введенском кладбище